Carlos Flores peut désigner :

 Carlos Roberto Flores Facussé (1950-), président du Honduras de 1998 à 2002 ;
 Carlos Flores Murillo (1974-2019), surnommé Kukín Flores, footballeur péruvien.